Garriga bezeichnet:

 La Garriga, spanische Stadt in der Provinz Barcelona
 Auto Academia Garriga, ehemaliger spanischer Automobilhersteller

Garriga ist der Familienname folgender Personen:

 Florentino Simón y Garriga (1868–1935), katholischer Bischof 
 Joaquín Lluch y Garriga (1816–1882), spanischer Karmelit und Kardinal, sowie Erzbischof von Sevilla und Toledo  
 Juan Garriga († 2015), spanischer Motorradrennfahrer
 Llorenç Castelló i Garriga (* 1976), katalanischer Chorleiter und Musikpädagoge
 Mariano Simon Garriga (1886–1965), römisch-katholischer Bischof von Corpus Christi
 Pere Tena Garriga (1928–2014), römisch-katholischer Weihbischof in Barcelona
 Salvador Garriga Polledo (* 1957), spanischer Politiker (PP), MdEP